Harmonville kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Harmonville, kommun, Département des Vosges,

Liberia 

 Harmonville (klan), Grand Bassa County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar